I. Gyula pápa 
 I. Gyula macedón nagyvajda